Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel Barclays Dubai Tennis Championships) van 2010 vond plaats van 14 tot en met 20 februari 2010 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de tiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2010. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

In het enkelspel volgde titelverdedigster en derde reekshoofd Venus Williams zichzelf op. Zij won het toernooi nadat zij in de finale de Wit-Russin Viktoryja Azarenka versloeg in twee sets. Williams verloor geen enkele set in Dubai.

In het dubbelspel won het Spaanse duo en tweede reekshoofd Nuria Llagostera Vives en María José Martínez Sánchez het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste duo Květa Peschke en Katarina Srebotnik.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase 
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Halve finale
| RD2=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1=
| RD1-team1= Shahar Peer
| RD1-score1-1=1
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Venus Williams
| RD1-score2-1=6| RD1-score2-2=6| RD1-score2-3=
| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Viktoryja Azarenka
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Agnieszka Radwańska
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3=
| RD2-seed1=3
| RD2-team1= Venus Williams
| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=7| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Viktoryja Azarenka
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=5
| RD2-score2-3=
}}

 Eerste kwart 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Kwartfinale
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Jaroslava Sjvedova
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Dominika Cibulková
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Virginie Razzano
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Selima Sfar
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Shahar Peer
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=13
| RD1-team08= Yanina Wickmayer
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=5
| RD1-seed09=11
| RD1-team09= Marion Bartoli
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Jekaterina Makarova
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Patty Schnyder
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Alexandra Dulgheru
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Tweede kwart 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Kwartfinale
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Sabine Lisicki
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Chan Yung-jan
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Iveta Benešová
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Volha Havartsova
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Sorana Cîrstea
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= Francesca Schiavone
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=7| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=9
| RD1-team09= Samantha Stosur
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=64
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Tathiana Garbin
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=7
| RD1-seed11=PR
| RD1-team11= Katarina Srebotnik
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=

Vierde kwart 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Kwartfinale
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Anastasija Sevastova
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=7| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Vera Doesjevina
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=7| RD1-score04-3=5
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Andrea Petković
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Aljona Bondarenko
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=3
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Melinda Czink
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=10/WC
| RD1-team08= Flavia Pennetta
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=15
| RD1-team09= Nadja Petrova
| RD1-score09-1=65
| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Stefanie Vögele
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Maria Kirilenko
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Regina Koelikova
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6'''
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Sania Mirza
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1=
| RD1-team1= Květa Peschke   Katarina Srebotnik
| RD1-score1-1=65
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=2
| RD1-team2=

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Dubai 2010
Dubai